Ива́н Кузьми́ч Ко́нышев () — генерал-майор береговой службы ВМФ СССР, участник Гражданской, советско-финской и Великой Отечественной войн.

Биография 
Иван Кузьмич Конышев родился 4 сентября 1895 года в деревне Старое Опарино. В 1915 году был призван на службу в царскую армию, служил минным машинистом в Учебно-минном отряде, дослужился до звания унтер-офицера. В 1918 году добровольцем поступил на службу в Военно-морской флот. Участвовал в боях Гражданской войны, был ранен.

После окончания Гражданской войны продолжал службу на командных должностях в частях ВМФ СССР. С 1924 года служил в военных учебных заведениях, был заведующим обучением Электроминной школы, начальником Объединённой и Артиллерийской школ ВМФ СССР. В 1939—1940 годах командовал Лужским военным портом, участвовал в советско-финской войне. Впоследствии командовал портом в городе Койвисто, а с октября 1940 года был комендантом Таллина. 21 мая 1941 года присвоено воинское звание генерал-майор береговой службы.

С начала Великой Отечественной войны — в действующей армии. Командовал флотским полуэкипажем Балтийского флота, 15-м полком морской пехоты, 61-й морской стрелковой бригадой. С мая 1942 года возглавлял Учебный отряд Черноморского флота. В апреле 1947 года в звании генерал-майора береговой службы был уволен в запас. Умер 18 октября 1979 года, похоронен на кладбище Коммунаров в Севастополе.

Награды 
 Орден Отечественной войны 1-й степени (19.6.1944)
 Красного Знамени (3.11.1944)
 орден Ленина (21.2.1945),
 медали, в том числе:
 XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
 За оборону Ленинграда
 За оборону Советского Заполярья (15.6.1945)
 именное оружие (дважды).

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Участники Гражданской войны в России
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Моряки Великой Отечественной войны
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Морские пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на кладбище Коммунаров